El término Blahodatne puede referirse a:

Blahodatne (Donetsk), pueblo en el raión de Donetsk del óblast de Donetsk (Ucrania).
Blahodatne (Volnovaja), asentamiento urbano en el raión de Volnovaja del óblast de Donetsk (Ucrania).
Blahodatne (Bilhorod), localidad del raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Blahodatne (Bolhrad), localidad del raión de Bolhrad en el óblast de Odesa (Ucrania).
Blahodatne (Podilsk), localidad del raión de Podilsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Blahodatne, localidad del Raión de Sarata en el óblast de Odesa (Ucrania).